Sir Stirling Moss, britanski dirkač Formule 1, * 17. september, 1929, London, Anglija, Združeno kraljestvo, † 12. april 2020, Mayfair, London.

Življenjepis
Stirling Moss je pokojni angleški dirkač Formule 1 in drugih serij. Velikokrat je označen kot najboljši dirkač vse časov brez naslova. Štirikrat zapored, med sezonami  in  je bil drugi dirkač prvenstva. Svojo prvo zmago je dosegel na domači Veliki nagradi Velike Britanije 1955 z Mercedes-Benzom, katerega dirkači so na tisti dirki zasedli kar prva štiri mesta. To je bila tudi edina dirka, ki jo je končal pred Juanom Manuelom Fangiem, moštvenim kolego, dobrim prijateljem in dirkaškim mentorjem. Čeprav je Fangio zanikal, so se pojavile govorice, da je kot velik gentleman, spustil Mossa  v zadnjem ovinku in mu omogočil domačo zmago. V sezoni 1962 se je hudo poškodoval in moral končati kariero v Formuli 1. Razlog, da mu ni uspelo nikoli postati prvak, je tudi, da je raje dirkal v britanskih dirkalnikih, kot tujih; »Bolje častno zgubiti v britanskem dirkalniku, kot zmagati v tujem«.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! HW Motors
! HWM 51
! Alta Straight-4
| bgcolor="#CFCFFF"| ŠVI8
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ŠPA
|
|
|
! -
! 0
|-
| rowspan="3"| 
! HW Motors
! HWM 52
! Alta Straight-4
| bgcolor="#EFCFFF"| ŠVIRet
| 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| -
!rowspan="3"| 0
|-
! ERA Ltd
! ERA G type
! Bristol Straight-6
|
|
| bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
| FRA
| bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| NEM
| bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|
|
|
|-
! Connaught Engineering
! Connaught Type A
! Lea-Francis Straight-4
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|-
| rowspan="3"| 
! Connaught Engineering
! Connaught Type A
! Lea-Francis Straight-4
| ARG
| 500
| bgcolor="#CFCFFF"| NIZ9
| BEL
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| -
!rowspan="3"| 0
|-
! rowspan="2"|Cooper Car Company
! Cooper T23
! Alta Straight-4
|
|
|
|
| 
| 
| bgcolor="#CFCFFF"| NEM6
| 
| 
|
|
|-
! Cooper T24
! Alta Straight-4
|
|
|
|
| bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
| VB
| 
| ŠVI
| bgcolor="#CFCFFF"| ITA13
|
|
|-
| rowspan="2"| 
! Equipe Moss/AE Moss
!rowspan="2"| Maserati 250F
!rowspan="2"| Maserati
Straight-6
| ARG
| 500
| bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
| FRA
| bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 13.
!rowspan="2"| 4 1/7
|-
! Officine Alfieri Maserati
|
|
|
|
|
|
| bgcolor="#EFCFFF"| ŠVIRet
| bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
| bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|-
| 
! Daimler Benz AG
! Mercedes W196
! Mercedes-Benz Straight-8
| bgcolor="#DFFFDF"| ARG4
| bgcolor="#CFCFFF"| MON9
| 500
| bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
| bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
| bgcolor="#FFFFBF"| VB1
| bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|
| bgcolor="#DFDFDF"| 2.
| bgcolor="#DFDFDF"| 23
|-
| 
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati Straight-6
| bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
| bgcolor="#FFFFBF"| MON1
| 500
| bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
| bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
| bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
| bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|
|
|
| bgcolor="#DFDFDF"| 2.
| bgcolor="#DFDFDF"| 27 (28)
|-
| rowspan="2"| 
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati Straight-6
| bgcolor="#CFCFFF"| ARG8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
| rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 25
|-
! Vandervell Products Ltd
! Vanwall 57
! Vanwall Straight-4
|
| bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
| FRA
| bgcolor="#FFFFBF"| VB1
| bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
| bgcolor="#FFFFBF"| PES1
| bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|
|
|
|-
| rowspan="2"| 
! Rob Walker Racing Team
! Cooper T43
! Climax Straight-4
| bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
| rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 41
|-
! Vandervell Products Ltd
! Vanwall 57
! Vanwall Straight-4
|
| bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
| 500
| bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
| bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
| bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| bgcolor="#FFFFBF"| POR1
| bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
| bgcolor="#FFFFBF"| MAR1
|-
| rowspan="2"| 
! Rob Walker Racing Team
! Cooper T51
! Climax Straight-4
| bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
| bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|
| bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| bgcolor="#FFFFBF"| POR1
| bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
| bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
| rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
| rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 25½
|-
! British Racing Partnership
! BRM P25
! BRM Straight-4
|
|
|
| bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| FRADSQ
| bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Rob Walker Racing Team
! Cooper T51
!rowspan="2"| Climax Straight-4
| bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
| rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 19
|-
! Lotus 18
|
| bgcolor="#FFFFBF"| MON1
| 500
| bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
| bgcolor="#FFFFFF"| BELDNS
| FRA
| VB
| bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| PORDSQ
| ITA
| bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|-
| rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Rob Walker Racing Team
! Lotus 18
!rowspan="3"| Climax Straight-4
| bgcolor="#FFFFBF"| MON1
| bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="3" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
| rowspan="3" bgcolor="#FFDF9F"| 21
|-
! Lotus 18/21
|
|
| bgcolor="#CFCFFF"| BEL8
| bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
| bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| VBDSQ
| bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|
| bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|-
! Lotus 21
|
|
|
|
|
|
| bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|
|}

Glej tudi 

 seznam britanskih dirkačev

Opombe 

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
HWM-jevi dirkači Formule 1
Privatniki ERE Formule 1
Connaughtovi dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
Maseratijevi dirkači Formule 1
Vanwallovi dirkači Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
BRP-jevi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Nosilci reda britanskega imperija